Ки́ровский проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память о советском государственном и политическом деятеле Сергее Мироновиче Кирове (1886—1934).

Россия 
 Кировский проспект — проспект в городе Волхове.
 Кировский проспект — проспект в Ростове-на-Дону.
 Кировский проспект — прежнее (1935—1991) название Каменноостровского проспекта в Санкт-Петербурге.
 Новокировский проспект — бывший проспект в Москве (ныне разделён на проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой).

См. также 
 Кировская площадь